Genètica:
Haplogrup B del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà B, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.